Toruńska Aleja Sportu Żużlowego – forma upamiętniająca osoby szczególnie zasłużone dla toruńskiego sportu żużlowego.

Lokalizacja 
Aleja znajduje się w zachodniej części miasta, w dzielnicy Starotoruńskie Przedmieście, przy ul. Pera Jonssona 7, w sąsiedztwie Motoareny Toruń im. Mariana Rosego.

Historia 
Aleja powstała w 2019 roku z okazji 10-lecia otwarcia Motoareny im. Mariana Rose z inicjatywny toruńskiego środowiska żużlowego oraz władz miasta. Pierwszą tablicę, poświęconą Marianowi Rose, odsłonięto 5 maja 2019 roku. W uroczystości tej udział wzięli Danuta Dylewska, wdowa po Marianie Rose, władze Torunia i województwa oraz mieszkańcy miasta.

Uhonorowani

Zobacz też 
 Piernikowa Aleja Gwiazd w Toruniu
 Muzeum Sportu Żużlowego w Toruniu
 Kultura w Toruniu
 Turystyka w Toruniu

Przypisy 

Kultura w Toruniu
Toruń
Sport w Toruniu
KS Toruń